Quinquenio de Oro puede hacer referencia a:

Quinquenio de Oro, período histórico de la primera mitad de los años 1930 cuando el Foot-Ball Club Juventus fue pentacampeón del torneo de primera división del fútbol italiano.
Quinquenio de Oro, período histórico en el cual el Club Nacional de Football fue pentacampeón del Campeonato Uruguayo.
Quinquenio de Oro, primer período histórico en el cual el Club Atlético Peñarol fue pentacampeón del Campeonato Uruguayo.
Quinquenio de Oro, segundo período histórico en el cual el Club Atlético Peñarol fue pentacampeón del Campeonato Uruguayo.